Gauzlin ist der Name folgender Personen:
 Gauzlin I. (Maine) († nach 820), Graf von Maine, Rorgonide
 Gauzlin (Erzkanzler) († 886), Erzkanzler, Abt von Saint-Denis, Bischof von Paris, Rorgonide
 Gauzlin II. (Maine) († 914), Graf von Maine, Rorgonide
 Gauzlin von Langres († 931), Bischof von Langres
 Gauzlin von Toul († 962), Bischof von Toul
 Gauzlin von Fleury († 1030), Abt von Fleury und Erzbischof von Bourges